Alapmű
 Búcsú a fegyverektől (A Farewell to Arms), Ernest Hemingway regénye (1929)

Filmek
 Búcsú a fegyverektől, más címen „Dübörög a föld”, (A Farewell to Arms), 1932-es amerikai film Hemingway regényéből, rendezte Frank Borzage, főszereplő Gary Cooper
 Búcsú a fegyverektől (A Farewell to Arms), 1957-es amerikai film Hemingway regényéből, rendezte Charles Vidor, főszereplő Rock Hudson

Hasonló
 Búcsú a fegyverektől, azaz, 1985-ös magyar tévéfilm, Kolozsvári Grandpierre Emil regényéből, rendezte Mihályfy Sándor, főszereplő Moór Marianna, Sztankay István